Döllgast ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Döllgast (1889–1962), deutscher Maler
 Hans Döllgast (1891–1974), deutscher Architekt, Grafiker und Hochschullehrer